Cesaresi – abitanti di Cesara
Cesaresi – abitanti di Cesarò